Ла-Шапе́ль-Басс-Мер () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 330 км на південний захід від Парижа, 28 км на схід від Нанта.

Історія 

1 січня 2016 року Ла-Шапель-Басс-Мер і Барбеша було об'єднано в новий муніципалітет Діватт-сюр-Луар.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2062 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 5220,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Шапель-Басс-Мер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Шапель-Басс-Мер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Атлантична Луара